

Населені пункти та їхні частини

 Ґлініска (Ґліниська) — село в гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Ґліниська — село в гміні Лопенник-Ґурни Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Ґліниська — частина села Лішкі в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки